Ban Muang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sakon Nakhon, Thailanda, cu o populație de 67.196 de locuitori și o suprafață de 850 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 92 de sate (muban).

Amphoe în provincia Sakon Nakhon